Бергіус (Bergius) — прізвище.

Відомі носії прізвища:
 Петер Йонас Бергіус (; 1730—1790) — шведський ботанік та лікар.
 Фрідріх Карл Рудольф Бергіус (; 1884—1949) — німецький хімік-технолог.